Mulberry Street (Baltimore)
Mulberry Street (New York)
Mulberry Street (Springfield)

Mulberry Street (film)
Mulberry Street (ep), debuut-ep van Cold War Kids
And to Think That I Saw It on Mulberry Street, kinderboek van Dr. Seuss